Гамма Единорога — звезда в созвездии Единорога спектрального класса K, имеющий видимую звёздную величину 3,94m. Находится восточнее Ориона и севернее Большого Пса, приблизительно в 498 световых годах от Солнца.

Наблюдения 
Гамма и альфа Единорога, которые имеют видимую величину, равную 3,94m и 3,99m, являются самыми заметными в созвездии светилами. Соседями Единорога по небосводу являются Близнецы, Орион, Малый и Большой Псы, Гидра, Заяц и Корма. Найти звезду легко, продолжив линию от Пояса Ориона левее, примерно 3 таких расстояния. Кроме того её можно найти северо-западнее Сириуса. Гамма Единорога находится внутри «парада» ярких зимних созвездий, и эту звезду почти сплошным кольцом окружают Сириус, Процион, Поллукс, Кастор, Бетельгейзе, Беллатрикс, Капелла и Альдебаран. Поэтому её легко найти на небе с помощью перечисленных ориентиров, но не забудем, что её яркость всего 3,99 м, поэтому в крупных городах для её наблюдений нужен бинокль. Проводить наблюдения нужно на открытой южной местности во время ясной, и, желательно, безлунной ночи.

Примечания 

Объекты Байера
Объекты Флемстида
Оранжевые гиганты
Объекты HIP
Объекты HD и HDE
Бариевые звёзды